Az Úrvalsdeild 1978-as szezonja volt a bajnokság hatvanhetedik szezonja. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub tizenhatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1978

1978
Izland 1